Nome di due diverse campagne della guerra di successione spagnola:

Campagna della costa nordorientale del 1703
Campagna della costa nordorientale del 1712